Turmdeckelschnecke ist eine umgangssprachliche Sammelbezeichnung für verschiedene, z. T. nicht näher miteinander verwandte Arten von Süßwasserschnecken, z. B.
 Malaiische Turmdeckelschnecke (Melanoides tuberculata) (Fam. Kronenschnecken = Thiaridae)
 Schwarze Turmdeckelschnecke (Melanoides maculata) (Fam. Kronenschnecken = Thiaridae)
 Genoppte Turmdeckelschnecke (Tarebia granifera) (Fam. Kronenschnecken  = Thiaridae)
 Behaarte Turmdeckelschnecke (Thiara cancellata)  (Fam. Kronenschnecken = Thiaridae)
 Gestachelte Turmdeckelschnecke (Thiara winteri) (Fam. Kronenschnecken = Thiaridae)
 Afrikanische Turmdeckelschnecke (Pachymelania byronensis) (Fam. Kronenschnecken  = Thiaridae)
 Raubturmdeckelschnecke (Clea (Anentome) helena) (Fam. Buccinidae)
 Riesenturmdeckelschnecke (Brotia herculea) (Fam. Pachychilidae) 
 die Familien Cyclophoridae und Cochlostomatidae (Ordnung Architaenioglossa) werden ebenfalls als Turmdeckelschnecken bezeichnet.